Der Begriff Querverbindung steht für:
 ein Teil einer Vernetzung bzw. Quervernetzung
 fehlerhaft gespeicherte Dateien bei der Informationstechnik, siehe auch Dateisystem
 zwei miteinander verbundene Stromleitungen in der Elektrotechnik, siehe auch Brückenschaltung
 zwei miteinander verbundene Verkehrswege im Verkehrswesen
 Interconnection